Португальська революція — революційні виступи в Португалії ХІХ—ХХ століть.

 Лісабонське повстання (1383)
 Португальська революція (1820)
 Квітневе повстання (1824)
 Португальська революція (1846)
 Португальська революція (1910)
 Португальська революція (1926)
 Революція гвоздик (1974)

Історія Португалії